Massimiliano Di Franco – brydżysta;
 Massimiliano Di Franco – siatkarz.